Сен-Дидье́-ла-Форе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Эскюроль. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03227.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 379 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 219 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 171 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 74,9 %). Из 171 активных работали 162 человека (95 мужчин и 67 женщин), безработных было 9 (4 мужчин и 5 женщин). Среди 48 неактивных 8 человек были учащимися или студентами, 26 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Аббатство Сен-Жильбер-де-Нёффонтен ордена премонстрантов

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье